Гео́ргий Нау́мов:
 Наумов, Георгий Борисович (1929—2019) — советский и российский геолог и геохимик, доктор геолого-минералогических наук.
 Наумов, Георгий Васильевич (1904—1943) — Герой Советского Союза.